Siemianów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Siemianów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Siemianów, un village de la voïvodie de Łódź